Parfuri bezeichnet:

in der Geographie
 Pafuri Border Post, einen Straßenübergang an der Grenze zwischen Südafrika und Mosambik
 Pafúri, eine Siedlung in Mosambik und Grenzübergang nach Südafrika
 Pafuri Gate, ein Eingangstor zum Kruger-Nationalpark
 Pafuri oder Pafuri Triangle, eine Landschaft am Luvuvhu River im Makuleke-Gebiet im nördlichsten Abschnitt des Kruger-Nationalparks und am nahen Grenzdreieck
 Pafuri River, ein Wasserlauf im Norden der südafrikanischen Provinz Limpopo

in der Wissenschaft
 den Asteroiden (1032) Pafuri